Riu Kuban, riu del Caucas 
 Regió del Kuban o de Kuban, entitat administrativa de Rússia que va existir abans de 1917
 Kuban (Briukhovétskaia), localitat del territori de Krasnodar
 Kuban (Gulkévitxi), localitat del territori de Krasnodar
 Kuban (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk
 Cosacs del Kuban, cosacs que viuen a la regió del riu Kuban de Rússia 
 Estat del Kuban, estat autònom dins de Rússia sorgit després de la revolució a la regió del Kuban
 República Soviètica del Kuban, estat proclamat pel bolxevics a la regió del Kuban 
 República Soviètica del Kuban-Mar Negre, estat bolxevic efímer sorgit de la unió dels soviets d'Ekaterinodar (Kuban) i Tuaspe 
 República Popular del Kuban, estat anti-bolxevic durant la Guerra Civil Russa el territori del Kuban de la Federació Russa
 FC Kuban Krasnodar, club de futbol del Krai de Krasnodar, amb seu a Krasnodar la seva capital